Den Namen Elevate haben:
 EleVate, eine deutsche Rockband
 Elevate Festival, ein österreichisches Festival in Graz
 Elevate (Album), ein Album der US-amerikanischen Band Big Time Rush